Serçe ( für „Spatz“) steht für:
 „Serçe“, Album von Sezen Aksu
 Tofaş Serçe, Lizenznachbau des Fiat 124 von Tofaş, siehe auch Fiat_124#Lizenznachbauten

Personen:
 Fehim Mücahit Serçe (* 1996), Fußballspieler
 Salim Serçe (1890–1957), türkischer Politiker
 Veysal Serçe (* 1941), türkischer Journalist